ОАО Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова» — одно из предприятий России, располагается в городе Казань, микрорайон Караваево. Основано в 1959 году. Основными направлениями деятельности являются: разработка и техническая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов, разработка воздушных мишеней на базе серийных пилотируемых самолётов с малым остаточным техническим ресурсом, создание мишенной обстановки для отработки БРЭО самолётов-истребителей типа Су-30МК, МиГ-29 и систем ПВО типа С-300, С-400 и других, сопровождение серийного производства, регламентное обслуживание и ремонт разработанной техники. Основные направления деятельности ОАО НПО «Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова»: производство и ремонт беспилотных летательных аппаратов, выполнение научно-исследовательских работ и ОКР, испытания образцов авиационной техники.

История 
Организация была основана в 1959 году на базе студенческого Опытно-конструкторского бюро Казанского авиационного института и Казанского авиационного завода № 22 им. С. П. Горбунова, и первоначально — до 1982 года — называлось «Опытно-конструкторское бюро спортивной авиации», затем — до 2014 года — ОАО «Опытно-конструкторское бюро „Сокол“».

Первые десять лет деятельности предприятия были посвящены разработке и производству планёров КАИ-11, КАИ-12, КАИ-14, КАИ-19, СА-9, СА-7У, СА-8Т. В середине 1960-х годов был изготовлен полунатурный макет спускаемого аппарата Союз с комплектом аппаратуры.

В 1969 году была начата разработка и производство самолётов мишеней М-19, в 1970 году выпуск мишеней М-17. С 1970-х годов авиационные мишени стали основным профилем предприятия. С 1978 года, развёрнуто серийное производство модернизированного варианта мишени М-17М — М-17ММ. Был доработан планёр, проведены прочностные и аэродинамические исследования исходной конструкции обусловленные установкой более мощного двигателя Р-11К-300. С 1981 начато производство самолёта мишени М-21, в 1982 году производство мишени М-29. На базе двухместного УТС Aero L-29 Delfin был разработан командный пункт ВКП-3 для управления мишенями в воздухе, а на базе МиГ-23УБ аналогичный командный пункт ВКП-5. В 1987 году был запущен в серию комплекс мишени Комета с самолётами буксировщиками Су-7У и Су-25Б. Комплекс позволял буксировать мишень на тросе длинной до 8 км со скоростью 720 км/ч. Мишень Комета оборудовалось радиосвязной линией, акустической системой регистрации промахов, трассерами, а буксировщик оборудовался турболебёдкой действовавшей от набегавшего потока. В 1990-х годах, ОКБ был разработан комплекс воздушной мишени «Дань», позволяющий имитировать самолёты тактической авиации и крылатые ракеты типа Томагавк.

В ОКБ создана комплексная система мониторинга Данем. С 2014 года ведётся разработка тяжёлого БПЛА, для решения боевых задач в Арктике и мониторинга Северного морского пути.

Примечания

Литература

Ссылки 
 ОКБ «Сокол». Национальная оборона
 Авиапорт справочник
 Общие сведения

Производители вооружений России
Предприятия авиационной промышленности СССР
Предприятия Казани